Por Stevensville pode estar à procura de:
 Stevensville (Maryland)
 Stevensville (Michigan)
 Stevensville (Montana)

Desambiguação